Леонид Петрович Тимашев (1864—1932) — русский военный  деятель, генерал-майор  (1915), генерал-лейтенант (1918). Герой Первой мировой войны.

Биография 
В 1882 году вступил в службу после окончания Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса. В 1884 году после окончания Александровского военного училища произведён в хорунжие, в 1885 году в сотники, в 1891 году в подъесаулы, служил в Оренбургских казачьих полках.  

С 1896 года после окончания Николаевской академии Генерального штаба по I разряду, штабс-капитан гвардии с переименованием в капитан Генерального штаба, обер-офицер Оренбургского казачьего училища. В 1900 году произведён в есаулы. С 1903 года и.д. старшего адъютанта войскового штаба Оренбургского казачьего войска. С 1906 года переименован в подъесаулы и есаулы гвардии с направлением в Сводно-Казачий лейб-гвардии полк, командир 2-й Оренбургской казачьей сотни. С 1911 года полковник, командир Отдельного Оренбургского казачьего дивизиона. С 1912 года командир 1-го Оренбургского казачьего полка. 

С 1914 года участник Первой мировой войны в составе своего полка. С 1915 года генерал-майор, командир 2-й бригады 10-й кавалерийской дивизии. С 1917 года командующий 2-й Оренбургской казачьей дивизии. 3 февраля 1915 года  за храбрость был награждён Орденом Святого Георгия 4-й степени:  

25 августа 1916 года был награждён Георгиевским оружием:  

После Октябрьской революции 1917 года участник Белого движения. С 1918 года генерал-лейтенант, начальник  и главный начальник  Оренбургского военного округа. В 1920 году взят в плен под Красноярском. С 1922 года служил в РККА.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й степени  (1898)
 Орден Святой Анны 3-й степени (1903)
 Орден Святого Станислава 2-й степени  (1906; Мечи к ордену — ВП 11.01.1916)
 Орден Святой Анны 2-й степени  (1909)
 Орден Святого Владимира 4-й степени  (1912)
 Орден Святого Владимира 3-й степени с мечами (ВП 19.11.1914)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (ВП 03.02.1915)
 Орден Святого Станислава 1-й степени  с мечами (ВП 02.09.1915)
 Орден Святой Анны 1-й степени с мечами (ВП 02.06.1916)
 Георгиевское оружие (ВП 25.08.1916)
 Орден Святого Владимира 2-й степени с мечами (ВП 07.05.1915)

Литература 
 ;
 
 по военному ведомству//Разведчик №1264, 27.01.1915 г.
 по военному ведомству//Разведчик  №1270, 10.03.1915 г.
 по военному ведомству//Русский Инвалид  №166, 1916 г.
РГВИА: Ф.409. Оп.1. п/с 339-941 (1911 г.)

Ссылки 
 

Генерал-майоры (Российская империя)
Выпускники Оренбургского кадетского корпуса
Выпускники Александровского военного училища
Выпускники Николаевской военной академии
Военачальники Первой мировой войны
Генерал-лейтенанты России (Белое движение)
Царские офицеры на службе в РККА